Бадьвож:

 Бадьвож (приток Вой-Вожа) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Бадьвож (приток Шер-Вожа) — река в России, протекает в Республике Коми.